Mull (humus)

 Isola di Mull
 Mull of Galloway
 Mull of Kintyre
 Mull of Logan
 Mull of Oa

 Mull (Alaska)
 Mull (Indiana)

Persone 
 Martin Mull